Geografisch informatiesysteem
 Gonda Indological Studies, een reeks boeken op het gebied van de cultuurgeschiedenis van India
 Gis (muziek), een toon
 gis-mineur, een toonsoort